Dieser Artikel behandelt die Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 10

Spielergebnisse

Schweizer Aufgebot 

Schweiz
2004